Michele Rocca (1671-1751) – pittore italiano
 Michele Rocca (1996-) – calciatore italiano